Le krache est une langue gouang parlée au Ghana.

Écriture 
Le  (GILLBT) a développé un alphabet pour la traduction de la Bible en krache.

Notes et références

Sources

Voir aussi 
 
 

Langue kwa
Langue au Ghana